Sint-Walburgakerk (Alfen)
 Sint-Walburgiskerk (Antwerpen)
 Sint-Walburgiskerk (Arnhem)
 Sint-Walburgakerk (Brugge)
 Walburgakerk (Drogeham)
 Voormalige Sint-Walburgkerk (Groningen)
 Sint-Walburgakerk (Luik)
 Sint-Walburgakerk (Maastricht)
 Sint-Walburgakerk (Meldert)
 Sint-Walburgiskerk (Netterden)
 Sint-Walburgakerk (Oudenaarde)
 Walburgakerk (Ried)
 Sint-Walburgakerk (Veurne)
 Sint-Walburgakerk (Wéris)
 Sint-Walburgiskerk (Zutphen)

Walburga